Osoby o tym nazwisku:
 Dawid Arszakian – ormiański i rosyjski piłkarz
 Inga i Anusz Arszakian – ormiańskie piosenkarki